Palmares kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Palmares (ort), Pernambuco, 
 Palmares Paulista (ort), São Paulo, 
 Palmares do Sul (ort), Rio Grande do Sul, 
 Palmares (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar